Il termine Infinity, che in lingua inglese significa infinito, può riferirsi a:

Musica 
 Infinity Recordings – etichetta discografica britannica
 Infinity Records – etichetta discografica statunitense
 Infinity – gruppo musicale norvegese

Album 
 Infinity – album dei Planetarium del 1971
 Infinity – album dei Journey del 1978
 Infinity – album di Lee Morgan del 1980
 Infinity – album di McCoy Tyner del 1995
 Infinity – album degli End of Green del 1996
 Infinity – album di Devin Townsend del 1998
 Infinity – album dei Plavi orkestar del 1999
 Infinity – album delle Deep Obsession del 1999
 Infinity – album dei K-Space del 2008
 Infinity – album dei Jesu del 2009
 Infinity – EP di Emi Tawata del 2008
 Infinity – album di Charice del 2011
 Infinity – album di Yann Tiersen del 2014
 Infinity – album di Nicky Jam del 2021

Singoli 
 Infinity – singolo di Guru Josh del 1989
 Infinity – singolo dei Datura del 1995
 Infinity – singolo di Megumi Hayashibara del 1998
 Infinity – singolo di Mariah Carey del 2015
 Infinity – singolo degli One Direction del 2015
 Infinity 2008 – singolo dei Guru Josh Project del 2008
 Infinity 2012 – singolo di DJ Antoine del 2012
 Infinity – singolo di Jaymes Young del 2021

Cinematografia 
 Infinity – film del 1996 diretto e interpretato da Matthew Broderick

Videogiochi 
 Infinity – wargame tridimensionale

Aziende 
 Infinity Ward – compagnia statunitense sviluppatrice di videogiochi
 Infinity Systems – compagnia statunitense produttrice di altoparlanti

Televisione 
 Infinity – Miniserie della Marvel Comics del 2013 scritta da Jonathan Hickman
 Infinity TV – servizio tv on demand offerto da Mediaset

Informatica 
 Infinity Engine – motore grafico sviluppato da BioWare